Ferrari bezeichnet:

 einen italienischen Automobilhersteller, siehe Ferrari
 das Motorsportteam des Herstellers, siehe  Scuderia Ferrari
 einen Themenpark des Herstellers, siehe  Ferrari World
 einen italienischen Familiennamen, siehe Ferrari (Familienname)
 ein Lied der deutschen Rapper Eno und Mero, siehe Ferrari (Lied)
 eine niederländische Popgruppe, siehe Ferrari (Band)
 eine italienische Schaumweinmarke, siehe Ferrari Trento
 einen italienischen Traktorenhersteller, siehe Ferrari (Traktorenhersteller)
 einen Hauptgürtelasteroiden, siehe (4122) Ferrari
 eine Lederwarenmarke, siehe Gino Ferrari
 einen Film von Michael Mann, siehe Ferrari (Film)

Siehe auch:

 Ferrario
 Ferraris
 Philipp von Ferrary, einer der berühmtesten Philatelisten weltweit